Луцій Сергій () — преномен та номен імені діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Сергіїв:
 Луцій Сергій Фіденат — консул 437 і 429 роки до н. е., військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 433, 424 і 418 років до н. е.
 Луцій Сергій Фіденат — військовий трибун з консульською владою 397 року до н. е.
 Луцій Сергій Катіліна — політичний і державний діяч Римської республіки, ватажок змови проти сенату.
 Луцій Сергій Павло — список діячів цього роду, які мали ще однаковий когномен Павло.

Див. також 
 Сергії